Sprecher bezeichnet:

 eine Person, die im Sprechen begriffen ist, im Unterschied zum Zuhörer
 den Sprecher im Sinne der Sprechakttheorie, der durch seine sprachlichen Äußerungen sozial/kommunikativ handelt
 auf eine bestimmte Sprache oder Dialekt bezogen die Personen, die diese Sprache oder diesen Dialekt benutzen
 in Ausübung einer beruflichen oder künstlerischen Tätigkeit in Medienberufen
 einen Darsteller einer bestimmten Rolle im Hörspiel, siehe Hörspielsprecher
 einen Synchronsprecher einer bestimmten Rolle im Film oder in anderen visuellen Medien
 einen in einer audiovisuellen Produktion nicht sichtbaren Sprecher (Off-Sprecher oder Off-Stimme), siehe Off camera#Off-Sprecher
 einen Ansager in Hörfunk oder Fernsehen, siehe Programmsprecher
 eine Person, die Nachrichtenmeldungen vorträgt, siehe Nachrichtensprecher
 als einen Vertreter einer Gruppe von Personen, der von dieser berufen oder ernannt wurde, für sie zu sprechen,
 einen Pressesprecher
 einen Regierungssprecher
ein Parlamentssprecher
 einen Klassensprecher
 Synonym für den Vorsitzenden einer Organisation, z. B.
den Vorstandssprecher, siehe Vorstandsvorsitzender
den Vorsitzenden einer Partei, so z. B. bei Bündnis 90/Die Grünen bis 1991
den Sprecher einer Studentenverbindung, siehe Senior (Studentenverbindung)

Sprecher ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Sprecher (* 1944), Schweizer Skirennfahrer
 Andreas Sprecher von Bernegg (1871–1951), Schweizer Pflanzenbauwissenschaftler
 Andreas Sprecher von Bernegg (Politiker) (1895–1953), Schweizer Jurist und Politiker 
 Carl Sprecher (1868–1938), Schweizer Fabrikant und Unternehmensgründer
 Claudio Sprecher (* 1980), Liechtensteiner Skirennläufer
 Ewald Sprecher (1922–2017), deutscher pharmazeutischer Biologe
 Fortunat Sprecher (1585–1647), Bündner Jurist und Chronist
 Georg Sprecher (1813–1854), Schweizer reformierter Geistlicher
 H. M. Sprecher, Schweizer Eishockeyspieler
 Johann Andreas Sprecher von Bernegg (1811–1862), Schweizer Politiker
 Johann Andreas von Sprecher (1819–1882), Schweizer Historiker
 Johann Dietrich Sprecher (1674–1727), außerordentlicher Professor für orientalische Sprachen an der Universität Helmstedt
 Jörg Sprecher (1907–1997), Schweizer Militär
 Margrit Sprecher (* 1936), Schweizer Journalistin, Reporterin und Autorin
 Pierre Sprecher (1921–2003), französischer Zehnkämpfer und Speerwerfer
 Susan Sprecher (* 1955), US-amerikanische Psychologin und Hochschullehrerin
 Theophil Sprecher von Bernegg (1850–1927), Chef des Generalstabs der Schweizer Armee
 Thomas Sprecher (* 1957), schweizerischer germanistischer Literaturwissenschaftler
Hans von Sprecher (1881–1976), Schweizer Banker
 William Gunther Sprecher (≈1924–2016), US-amerikanischer Orchesterleiter und Komponist

 Sprecher von Bernegg (Adelsgeschlecht), Schweizer Adelsgeschlecht

Siehe auch: